Nowinka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Augustowski
 Nowinka (powiat Augustowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Augustowski